Pištec je český rodový název pro několik druhů ptáků z čeledi pištcovití:
 Aleadryas Iredale, 1956 – monotypický rod vyčleňovaný do samostatné čeledi Oreoicidae
 Aleadryas rufinucha – pištec rezavošíjný
 Colluricincla Vigors & Horsfield, 1827
 Colluricincla boweri – pištec proužkoprsý
 Colluricincla harmonica – pištec australský
 Colluricincla megarhyncha – pištec pralesní
 Colluricincla tenebrosa – pištec novoguinejský
 Colluricincla woodwardi – pištec skalní
 Coracornis Riley, 1918 – monotypický rod
 Coracornis raveni – pištec kaštanovohřbetý
 Coracornis sanghirensis – pištec sangihský
 Eulacestoma De Vis, 1894 – monotypický rod
 Eulacestoma nigropectus – pištec laločnatý
 Falcunculus Vieillot, 1816 – monotypický rod
 Falcunculus frontatus – pištec sokolí
 Hylocitrea Mathews, 1925
 Hylocitrea bonensis – pištec žlutoboký
 Hylocitrea bonensis – pištec žlutoboký
 Mohoua Lesson, 1837 – vyčleňován do samostatné čeledi Mohouidae
 Mohoua albicilla – pištec bělohlavý
 Mohoua novaeseelandiae – pištec šedokrký
 Mohoua ochrocephala – pištec žlutý
 Melanorectes nigrescens – pištec černý
 Oreoica Gould, 1838 – monotypický rod vyčleňovaný do samostatné čeledi Oreoicidae
 Oreoica gutturalis – pištec bělobradý
 Ornorectes Iredale, 1956 – monotypický rod vyčleňovaný do samostatné čeledi Oreoicidae
 Ornorectes cristatus – pištec chocholatý
 Pachycare Gould, 1876 – monotypický rod
 Pachycare flavogriseum – pištec žlutolící
 Pachycephala Vigors, 1825
 Pachycephala albiventris – pištec filipínský
 Pachycephala arctitorquis – pištec tanimbarský
 Pachycephala aurea – pištec zlatohřbetý
 Pachycephala caledonica – pištec novokaledonský
 Pachycephala cinerea – pištec mangrovový
 Pachycephala flavifrons – pištec samojský
 Pachycephala griseonota – pištec molucký
 Pachycephala homeyeri – pištec bělořitý
 Pachycephala hyperythra – pištec hnědoprsý
 Pachycephala hypoxantha – pištec bornejský
 Pachycephala implicata – pištec guadalcanalský
 Pachycephala inornata – pištec jihoaustralský
 Pachycephala jacquinoti – pištec tonžský
 Pachycephala lanioides – pištec ťuhýkovitý
 Pachycephala leucogastra – pištec bělobřichý
 Pachycephala lorentzi – pištec šedoprsý
 Pachycephala melanura – pištec pobřežní
 Pachycephala meyeri – pištec hvízdavý
 Pachycephala modesta – pištec horský
 Pachycephala monacha – pištec mniší
 Pachycephala nudigula – pištec holokrký
 Pachycephala olivacea – pištec šedohnědý
 Pachycephala orpheus – pištec zpěvný
 Pachycephala pectoralis – pištec zlatý
 Pachycephala phaionota – pištec ostrovní
 Pachycephala philippinensis – pištec žlutobřichý
 Pachycephala rufiventris – pištec rezavobřichý
 Pachycephala rufogularis – pištec oranžovohrdlý
 Pachycephala schlegelii – pištec žlutošíjný
 Pachycephala simplex – pištec severoaustralský
 Pachycephala soror – pištec rudooký
 Pachycephala sulfuriventer – pištec žlutavobřichý
 Pachycephala tenebrosa – pištec palauský
 Pitohui Lesson, 1830
 Pitohui dichrous – pištec černohlavý
 Pitohui kirhocephalus – pištec proměnlivý
 Pseudorectes Sharpe, 1877
 Pseudorectes ferrugineus – pištec rezavý
 Pseudorectes incertus – pištec světlebřichý
 Rhagologus Stresemann & Paludan, 1934 – monotypický rod
 Rhagologus leucostigma – pištec skvrnitý